Houy ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Houy (1844–1910), deutscher Diamantschleifer
 Nick Houy, US-amerikanischer Filmeditor